Сафаров — прізвище поширене серед тюркських народів, найчастіше зустрічається серед азербайджанців. Походить від імені Сафар, що означає «подорож, поїздка». Сафар — назва другого місяця мусульманського місячного року.

Відомі носії:

 Сафаров Арам Аввакумович (1913—1944) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945, посмертно).
 Сафаров Віталій (1993—2018) — правозахисник, громадянський активіст, вбитий неонацистами у Тбілісі
 Сафаров Георгій Іванович (1891—1942) — російський революціонер, радянський державний і партійний діяч репресований за «Контрреволюційну троцькістську діяльність».
 Сафаров Лятиф Башир огли (1972—1998) — азербайджанський радянський режисер, Заслужений діяч мистецтв Азербайджанської РСР (1960).
 Сафаров Орхан (1991*) — азербайджанський дзюдоїст. Бронзовий медаліст Чемпіонату світу з дзюдо 2013 року в категорії до 60 кг.
 Сафаров Раміль Сахиб огли (1977*) — азербайджанський офіцер, відомий скандальним вбивством сплячого вірменського офіцера Гургена Маргаряна.
 Сафаров Фаріз Меджидович (1920—1964) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1944).
 Сафаров Сафар Гаюрович (1947*) — таджицький державний і політичний діяч, дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Таджикистану в Україні з 2001 по 2007 рік.
 Сафаров Сергій Віталійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сафаров Юніс Бахшали огли (1926—1994) — радянський азербайджанський учений-мікробіолог, педагог, доктор ветеринарних наук (1963), професор (1965).
 Юсуф-Хаджі Сафаров (?—?) — один з найвідоміших наїбів Шаміля.

Тюркські прізвища
азербайджанські прізвища